Porte peinte (Évreux), een voormalige stadspoort in de Franse stad Évreux
Porte peinte (Noyers-sur-Serein), een stadspoort in de Franse gemeente Noyers-sur-Serein